Música
Anything Goes — comédia musical de Cole Porter
"Anything Goes" (canção de Cole Porter), gravada por vários artistas, como Lady Gaga
Anything Goes (álbum), do duo Florida Georgia Line
"Anything Goes" (canção de AC/DC)

Filmes
Anything Goes (filme de 1936), com Bing Crosby e Ida Lupino
Anything Goes (filme de 1956), com Bing Crosby e Mitzy Gaynor

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música